

Miejscowości i ich części  w Polsce 
 Podgórz – część miasta Toruń
 Podgórz – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Brodnica
 Podgórz – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Mrocza
 Podgórz – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Wilków
 Podgórz – część wsi Przemęczany w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Radziemice
 Podgórz – część wsi Wiatowice w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Podgórz – część wsi Pogórska Wola w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Skrzyszów
 Podgórz – część wsi Podgór w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk